Miejscowości
 Marineland – miejscowość w stanie Floryda

Morskie Parki Rozrywki (Akwaria / Oceanaria / Delfinaria)
 Marineland w Antibes (Antibes, Francja)
 Marineland w Calvià (Calvià, Majorka, Hiszpania)
 Marineland Cataluña (Palafolls, Barcelona, Hiszpania)
 MarineLand w Niagara Falls (Niagara Falls, Ontario, Kanada)
 Marineland w Napier (Napier, Nowa Zelandia)
 Marineland na Florydzie (Floryda, USA)
 Marineland of the Pacific (Los Angeles, Kalifornia, USA)

Inne
 Marineland A/S (Entreprenørland) – duńskie przedsiębiorstwo stoczniowe z wypożyczalnią sprzętu morskiego